O Grande Prêmio da Austrália de 2006 foi 14ª etapa do mundial de MotoGP de 2006. Aconteceu no final de semana de 21 a 17 de Setembro nos 4.445 km de Phillip Island na Austrália.

MotoGP

250 cc

125 cc

Australia
2006
Desporto na Austrália em 2006